ABW steht für:
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, der polnische Inlandsgeheimdienst
 Akademie für Betriebswirtschaft und Welthandelssprachen für berufliche Aus- und Weiterbildung mbH
 Alternative für Baden-Württemberg, eine 2016 kurzzeitig bestehende Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, siehe AfD Baden-Württemberg #Spaltung der Fraktion
 Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck
 Aruba, Länderkürzel nach ISO 3166
 Außenbogenweiche, ein Weichentyp, siehe Eisenbahnweiche #Einfache Weichen
 Abau Airport (IATA-Flughafencode), Flugplatz in der Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 AirBridgeCargo (ICAO-Code), russische Frachtfluggesellschaft
Ambulant Betreutes Wohnen, ambulante Betreuungsleistung für alte, behinderte, kranke und/oder pflegebedürftige Menschen

abw steht für:
 Pal (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung